Grad u Danskoj:
 Aabenraa, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Aabenraa (općina), općina u regiji Južna Danska